Lantenay (Ain)
 Lantenay (Côte-d'Or)